

Codici 
 P7 – codice vettore IATA di Russian Sky Airlines

Informatica 
 P7 – riferimento non ufficiale a NetBurst
 P7 – formato file supportato da ImageMagick

Armi da fuoco
 Heckler & Koch P7